FCF bezeichnet:
 Fan Controlled Football, professionelle Footballliga
 Fast Cruiser Ferry, ein spezielles Kreuzfahrtschiff
 FC Frauenfeld, ein Schweizer Fußballverein 
 Federação Caboverdiana de Futebol, der Fußballverband der Republik Kap Verde
 Federación Colombiana de Fútbol, der Fußballverband von Kolumbien
 Federación Costarricense de Fútbol, der nationale Fußballverband Costa Ricas
 Fédération Camerounaise de Football, der Fußballverband von Kamerun
 Fédération Comorienne de Football, der Fußballverband der Komoren
 Football Club Féminin, Clubname im französischen Frauenfußball, beispielsweise Juvisy FCF
 Frauengemeinschaft Charles de Foucauld
 Free Cash Flow

Abkürzung